Die 3. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 14. bis 21. Mai 2000 in Norwegen ausgetragen. Spielorte waren Drammen, Oslo und Sarpsborg. 

Den Titel gewann bereits zum dritten Mal in Folge Schweden, das im Finale Finnland mit 5:3 bezwang. Bronze ging an die Schweiz.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 

Russland spielte damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft 2002 in der B-Division.

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate der IFF

2000
Unihockey 2000
Unihockeywettbewerb in Norwegen
Sportveranstaltung in Oslo
Sportveranstaltung in Drammen
Sport (Sarpsborg)
Weltmeisterschaft 2000